Кубок Бразилии по футболу 1963 () — 5-й розыгрыш общенационального чемпионата по футболу в Бразилии. В 2010 году, согласно решению Конфедерации футбола Бразилии, данный турнир был приравнен по статусу к чемпионату Бразилии.

«Сантос» сумел выиграть турнир в третий раз подряд, таким образом фактически став 3-кратным чемпионом страны. После феноменального сезона 1962 года «Сантос» продолжил выигрывать множество турниров. Хотя команда после трёхлетней гегемонии не сумела выиграть чемпионат штата, «рыбы» во второй раз подряд стали обладателеми Кубка Либертадорес и Межконтинентального кубка. Кроме того, «Сантос» в 1963 году выиграл Турнир Рио — Сан-Паулу.

В турнире дебютировали представители нового Федерального округа (переехавшего в Бразилиа) и штата Гояс, где, наконец, лига получила профессиональный статус.

Участники

Ход турнира 
Почти весь турнир прошёл во второй половине 1963 года. В 1964 году состоялись две полуфинальные игры между «Гремио» и «Сантосом», а также оба финальных матча (25-го и 28 января). В кубке приняли участие 20 чемпионов штатов (включая Федеральный округ). Команды вновь были разбиты по несправедливому со спортивной точки зрения географическому признаку («Север» и «Юг»). Они проводили по два матча в плей-офф дома и в гостях, а в случае, если по итогам двух встреч команды набирали одинаковое количество очков, назначался дополнительный матч. Победитель южной пульки выходил в полуфинал, где играл с автоматически квалифицированным в эту стадию турнира чемпионом штата Гуанабара. Аналогично, победитель северной пульки выходил в полуфинале на «Сантос» (действующего чемпиона и чемпиона штата Сан-Паулу 1962).

В финальном противостоянии встретились «Сантос» и «Баия» — действующий и первый чемпионы (обладатели Кубка) Бразилии. Футболисты «Сантоса» в двухматчевом противостоянии легко обыграли соперников и вновь защитили свой титул. Общий счёт финальных игр — 8:0 (результаты матчей — 6:0 и 2:0).

 Финальная стадия

Статистика 
 Финальные игры

Лучшие бомбардиры

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 1963 году
Футбол в Южной Америке в 1964 году
Спорт в Бразилии в 1963 году
Спорт в Бразилии в 1964 году